Die DEL-Saison 2014/15 war die 21. Spielzeit seit Gründung der Deutschen Eishockey Liga, der höchsten Liga im deutschen Eishockey. 14 Mannschaften nahmen in dieser Saison teil.

Teilnehmer

Modus 
Die 14 Vereine spielen eine Doppelrunde mit 52 Spielen je Klub aus. Die besten sechs Mannschaften qualifizieren sich direkt für das Play-off-Viertelfinale, die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 spielen in Best-of-Three-Serien zwei weitere Play-off-Teilnehmer aus. Die weiteren Play-offs-Serien werden erstmals komplett im Modus Best of Seven gespielt.

Hauptrunde

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit wurden einer Mannschaft drei Punkte gutgeschrieben, war die Partie nach 60 Minuten unentschieden, erhielten beide Teams einen Punkt, dem Sieger der fünfminütigen Verlängerung (nur mit vier gegen vier Feldspielern) beziehungsweise nach einem nötigen Penaltyschießen wurde ein weiterer Punkt gutgeschrieben. Verlor eine Mannschaft in der regulären Spielzeit, erhielt sie keine Punkte.

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Pkt = Punkte, T = Tore, GT = Gegentore, Str = Strafminuten
Erläuterungen: , ,

Beste Scorer 

Quelle: DEL, Abkürzungen:  Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett:  Bestwert

1 Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten

Beste Torhüter 
(Torhüter mit mindestens 15 Spielen), Abkürzungen:  Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett:  Bestwert

Play-offs

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele wurden im Modus „Best of Three“ ausgetragen und fanden am 4., 6. und 8. März 2015 statt.

HR = Hauptrunde

Play-off-Baum

Viertelfinale 
Die Viertelfinalspiele wurden im Modus Best-of-Seven ausgetragen und fanden am 11., 13., 15., 17., 20., 22. und 24. März 2015 statt.

HR = Hauptrunde

Halbfinale 
Die Halbfinalspiele wurden im Modus Best-of-Seven ausgetragen und fanden am 27., 29., 31. März sowie am 2. und 4. April 2015 statt.

HR = Hauptrunde

Finale 
Die Finalspiele wurden im Modus Best-of-Seven ausgetragen und fanden am 10., 12., 14., 17., 19. und 22. April 2015 statt.

HR = Hauptrunde

Kader des Deutschen Meisters

Auszeichnungen 
 Spieler des Jahres –  Kevin Clark, Hamburg Freezers
 Stürmer des Jahres –  Kevin Clark, Hamburg Freezers
 Verteidiger des Jahres – Frank Hördler, Eisbären Berlin
 Torhüter des Jahres – Tyler Beskorowany, Düsseldorfer EG
 DEL-Rookie des Jahres – Dylan Wruck, Iserlohn Roosters
 Cable Guy des Jahres – Christoph Ullmann, Adler Mannheim
 Trainer des Jahres – Geoff Ward, Adler Mannheim
 Manager des Jahres – Karsten Mende, Iserlohn Roosters
 Robert Müller Fair Play Trophy – ERC Ingolstadt
 MVP der Playoffs – Jochen Hecht, Adler Mannheim

Vermarktung 
Wie in beiden vorherigen Jahren wurde je ein Sonntagsspiel im Fernsehsender Servus TV gezeigt. Jeweils ein Freitagsspiel sowie zusätzlich  ein weiteres Live-Spiel am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag wurde beim Internetsender laola1.tv übertragen. Zudem wurden Zusammenfassungen aller Begegnungen angeboten.

Weblinks

Einzelnachweise 

2014
Eishockeysaison 2014/15